Султан-шах — имя нескольких правителей средневековых мусульманских государств:

Известные носители 
 Джелал ад-Дин Султан-шах — хорезмшах из династии Ануштегинидов в 1172 году
 Султан-шах ибн Ридван — султан Сирии с центром в Халебе из династии Сельджукидов в 1114—1117 годах
 Султан-шах ибн Кавурд-бек — султан Кермана из династии Сельджукидов в 1074—1085 годах
 Султан-шах ибн Кылыч-Арслан — малик Кайсери из династии Сельджукидов с 1188 года